Макаренков — фамилия; имеет женскую форму Макаренкова.
 Макаренков, Александр Олегович (род. 1962) — русский художник, писатель, поэт, журналист, автор-исполнитель песен.
 Макаренков, Иван Михайлович (1918—2004) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Макаренков, Марк Алексеевич (1944—2020) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, принявший участие в озвучивании диснеевских персонажей.
 Макаренков, Леонид Владимирович (род. 1968) — советский и российский военный вертолётчик, лётчик-испытатель, полковник, Герой Российской Федерации.
 Макаренков, Павел Ефимович (1929—2005) — советский и российский общественно-политический деятель
 Макаренков, Сергей Михайлович (род. 1960)  — профессиональный издатель, генеральный директор группы компаний «РИПОЛ классик», заслуженный работник культуры, член Правления Российского книжного союза.

Макаренкова 
 Макаренкова, Екатерина Александровна (род. 1982) — российская футболистка.
 Макаренкова, Юлия Владимировна (род. 1973) — украинская спортсменка, выступающая в русских и международных шашках.

См. также 
 Макаренко